Feldmarschall Moltke steht für:
 Feldmarschall Helmuth von Moltke (Generalfeldmarschall) (1800–1891), preußischer Generalfeldmarschall
 Feldmarschall Moltke (1873), Dampfschiff des Norddeutschen Lloyd der Strassburg-Klasse, siehe Strassburg-Klasse #Übersicht zur Strassburg-Klasse

Siehe auch:
 Moltke